Се́льское поселе́ние «Деревня Стайки» — муниципальные образования в Калужской области России:

 Сельское поселение «Деревня Стайки» — в Спас-Деменском районе.
 Сельское поселение «Деревня Стайки» — в Хвастовичском районе.